Ла Палмира има више значења:

 Ла Палмира (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Палмира (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палмира (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Палмира (Тлакохалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику